Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 21 och 31 juli 2023. Gruppen består av , ,  och . De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Spanien mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=ESP-CRC
|nr       = 5
|bild     = 
|datum    = 21 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Zambia mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ZAM-JPN
|nr       = 6
|bild     = 
|datum    = 22 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waikato Stadium
|spelplats= Hamilton, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Japan mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=JPN-CRC
|nr       = 21
|bild     = 
|datum    = 26 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Spanien mot Zambia

{{Resultat med trupp|id=ESP-ZAM
|nr       = 20
|bild     = 
|datum    = 26 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Japan mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=JPN-ESP
|nr       = 37
|bild     = 
|datum    = 31 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Costa Rica mot Zambia

{{Resultat med trupp|id=CRC-ZAM
|nr       = 38
|bild     = 
|datum    = 31 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waikato Stadium
|spelplats= Hamilton, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023